Il singolare del torneo di tennis Miami Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eddie Dibbs che ha battuto in finale Raúl Ramírez 6-0, 6-3

Teste di serie 
 Raúl Ramírez (finale)
 Eddie Dibbs (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Miami Open 1977